Аннёллен () — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, в департаменте Нор, в округе Лилль.

История 
Кантон образован в результате реформы 2015 года. В его состав вошли отдельные коммуны упразднённых кантонов Ла-Басе, Ломм, Обурден, Понт-а-Марк и Секлен-Сюд.

Состав кантона 
В состав кантона входят коммуны:

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре  Марин Ле Пен 30,6 % голосов против 29,1 % у Эмманюэля Макрона и 16,5 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 52,5 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 29,0 %, Эмманюэль Макрон – 21,0 %, Жан-Люк Меланшон – 18,2 %, Франсуа Фийон – 17,2 %; 2 тур: Макрон – 55,8 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Нор представляют мэр города Ла-Басе Филипп Вемель (Philippe Waymel) и вице-мэр города Фалампен Мари Сьетер (Marie Cieters) (оба — Республиканцы).

См. также 
 Коммуны департамента Нор

Ссылки